Avendaño ist der Familienname folgender Personen:

 Angie Avendaño (* 1983), kolumbianische Basketballspielerin 
 Diego Núñez de Avendaño († 1606), spanischer Jurist, vorübergehend Vizekönig von Peru
 Eugenia Avendaño († 2013), mexikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Guillermo Flores Avendaño (1894–1982), guatemaltekischer Präsident
 Hugo Avendaño (1927–1998), mexikanischer Bariton und Schauspieler
 Jaime Abdul Gutiérrez Avendano (1936–2012), salvadorianischer Soldat, Revolutionär und Politiker
 José María Avendaño Perea (* 1957), spanischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Getafe
 Lukas Avendaño (* 1977), mexikanischer Performancekünstler, Schauspieler, Tänzer und Dichter 
 Víctor Avendaño (1907–1984), argentinischer Boxer